Tatsuya Masushima (Chiba, 22 de abril de 1985) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Kashiwa Reysol.

Títulos 
 FC Tokyo
 Copa da J. League: 2004

 Kashiwa Reysol
 J. League: 2011
 Copa do Imperador: 2012
 Super Copa do Japão: 2012

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Kashiwa Reysol